bleekgestreepte meldekokermot
 donkere meldekokermot
 lichtbruine meldekokermot
 melkwitte meldekokermot
 oostelijke meldekokermot
 witsprietmeldekokermot